Alles in Ordnung steht für
 Alles in Ordnung (1966), Fernsehfilm
 Alles in Ordnung (1982), Fernsehfilm
 Alles in Ordnung (2004), Kurzfilm 
 Alles in Ordnung? (1987), Kurzfilm
 Alles in Ordnung? (2006), Fernsehserie
 Alles ist in Ordnung (2010), Kurzfilm 
Alles in Ordnung – Mit dem Wahnsinn auf Streife, Fernsehserie von Thilo Gosejohann
Es ist alles in Ordnung, deutsches Fernsehdrama von Nicole Weegmann (2013)

Siehe auch:
 Alles in bester Ordnung
 Hakuna Matata
 In Ordnung
Zenzen Daijōbu